Joan de Casanova (Barcelona, 1387 - Florència, 1436), cardenal i escriptor català en llengua llatina
 Joan Casanova i Bartrolí (Olot, 1863 - 1911), músic i compositor olotí